Annals of Mathematical Statistics war eine Peer Reviewte Statistik-Fachzeitschrift, die zwischen 1930 und 1972 vom Institute of Mathematical Statistics herausgegeben wurde. Ein Jahr später erschienen die beiden Fachzeitschriften Annals of Probability und Annals of Statistics, die diese Fachzeitschrift ersetzten.

Statistikzeitschrift
Englischsprachige Zeitschrift
Ersterscheinung 1930
Erscheinen eingestellt 1972
Antiquarische Zeitschrift (Vereinigte Staaten)